Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 6-2, 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Boris Becker (secondo turno)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 Miloslav Mečíř (finale)
 Henri Leconte (campione)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Martín Jaite (terzo turno)

 Guillermo Vilas (secondo turno)
 Miloslav Mečíř (semifinali)
 Eric Jelen (primo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Milan Šrejber (terzo turno)
 Paolo Canè (primo turno)
 Horacio de la Peña (terzo turno)
 Paul McNamee (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1986